Sekt oder Selters bezeichnet:
 Sekt oder Selters, deutsche Redewendung, siehe Liste deutscher Redewendungen #Sekt oder Selters

Filme und Serien:
 Sekt oder Selters (1989), Dokumentation von Hans-Christian Schmid
 Sekt oder Selters (1990), deutsche Fernsehserie von Markus Bräutigam
 Sekt oder Selters (1996) (Originaltitel Breathing Room), US-amerikanischer Film von Jon Sherman

Musik:
 Sekt oder Selters (Album), Studioalbum von Marius Müller-Westernhagen
 Sekt oder Selters (Die-Toten-Hosen-Lied), Lied der Toten Hosen, siehe Unter falscher Flagge (Album)
 Sekt oder Selters (Fettes-Brot-Lied), Lied von Fettes Brot, siehe Amnesie – 16 Singles und Videos gegen das Vergessen
 Sekt oder Selters (Matt-Roehr-Lied), Lied von Matt Roehr, siehe Blitz & Donner